Aldo Cavero – ex calciatore peruviano
 Arturo "Zambo" Cavero – cantante e insegnante peruviano di Música criolla
 Hardy Cavero – calciatore cileno
 Ignacio Martínez de Pisón Cavero – sceneggiatore, giornalista e scrittore spagnolo